[[Archivo:Order of Victory at the US National Archives.jpg|miniaturadeimagen|Orden de la Victoria con la inscripción СССР. Pieza del Archivo Nacional de EE.UU..]]СССР''' es el acrónimo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de acuerdo a su nombre en ruso, Союз Советских Социалистических Республик (Soyuz Soviétskikh Sotsialistícheskikh Respúblik). Aunque a un lector occidental le parece escrito en caracteres latinos, las letras СССР pertenecen al alfabeto cirílico. La pronunciación aproximada en ruso sería "es es es err". A veces es transliterada como SSSR, puesto que la С cirílica se corresponde con la S latina y la Р con la R.

La sigla se hizo conocida fuera de la URSS tanto por las competiciones deportivas internacionales, donde siempre tuvo un papel destacado, como por los cosmonautas soviéticos, quienes llevaban escritas las iniciales en sus cascos.

La siglas fueron utilizadas por los colombianos, significando Con Colombia Casi Perdemos'', haciendo referencia a un partido de la Copa Mundial de Fútbol de 1962 en el cual su selección jugó contra la Unión Soviética.

Referencias 

Símbolos de la Unión Soviética
CCCP